Transsibérien peut désigner :

 Transsibérien, une ligne de chemin de fer
 Transsibérien, un film d'Eldor Urazbaev sorti en 1977
 Transsibérien, un film de Brad Anderson sorti en 2008
 Trans-Siberian Orchestra, un orchestre rock créé par Paul O'Neill
Transsiberian, un album du musicien Thylacine sorti en 2015